Santa Rosa (Catamarca) puede referirse a las siguientes localidades y divisiones administrativas de la provincia de Catamarca, Argentina:

 Santa Rosa, ciudad dentro del Departamento Valle Viejo, parte del Gran San Fernando del Valle de Catamarca;
 Santa Rosa, localidad del Departamento Tinogasta;
 Departamento Santa Rosa, al norte de la capital provincial; o
 Santa Rosa, municipio del departamento Santa Rosa, cuya cabecera es Bañado de Ovanta.